piszczel – jedna z kości długich szkieletu nogi
 piszczel – narzędzie hutnicze do wydmuchiwania szkła
 piszczel (piszczał) – ręczna broń palna